Paul Piguet peut faire référence à :
 Paul Piguet (1907-1998), sportif vaudois
 Paul Piguet (1891-1981), compositeur vaudois